Dades de la Temporada 1917-1918 del RCD Espanyol.

Fets Destacats 
 28 d'agost de 1917: Festa Major de Sants: Espanyol 3 - FC Internacional 1.
 25 de setembre de 1917: Final de la Copa Coll: Espanyol 2 - FC Espanya 2 i abandonament de l'Espanya.
 10 d'octubre de 1917: Final de la Copa Cultura: FC Espanya 2 - Espanyol 0.
 Febrer de 1918: Es crea la secció d'atletisme del RCD Espanyol.

Resultats i Classificació

Campionat de Catalunya

Copa d'Espanya 
Eliminat pel Real Madrid a quarts de final en el partit de desempat (3-0, 0-1 i 1-2).

Plantilla

Notes

Referències 

Temporades del RCD Espanyol
Competicions esportives del 1917 a Catalunya
Competicions esportives del 1918 a Catalunya